Аллаяров:
 Аллаяров, Байрам (род. 1961) — главный тренер сборной Туркмении по хоккею.
 Аллаяров, Газим Закирович (1912—1993) — башкирский писатель и журналист.
 Аллаяров, Ричард Хайруллович (1927—1988) — нефтяник, почетный нефтяник СССР (1959), Герой Социалистического Труда (1959).
 Аллаяров, Эльвин Илхамович (род. 1993) — казахстанский футболист.

 Аллаярова, Нажия Хибатовна (род. 1936) — оперная певица. Народная артистка Башкирской АССР (1977).
 Аллаярова, Зульпин — звеньевая колхоза имени Ворошилова Денауского района Сурхан-Дарьинской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания